Семків — українське прізвище.

 Семків Ілона Володимирівна  — українська борчиня вільного стилю.
 Семків Марина Валентинівна — завідувачка сектору Департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, відзначена орденом Княгині Ольги III ступеня.
 Семків Остап Іванович (1940–2007) — український політичний діяч та футбольний функціонер.
 Семків Остап Іванович (доктор), проф. д-р. іст. наук, автор «Політологія» (колект. монографія) (1., 2. видання) — першого видання з політології в Україні
 Семків Ростислав Андрійович ( 1975) — український літературознавець, літературний критик, перекладач, видавець.
 Семків Тарас Володимирович — майор морської піхоти Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ів